Ла Тумба (, ) — высотное здание в Каракасе (Венесуэла), где расположена штаб-квартира тайной политической полиции СЕБИН. Изначально строилось как офисное здание для Метрополитена Каракаса.

История 

Первоначальный проект этого офисного здания со встроенной станцией метрополитена был разработан Фондом развития Андреса Белло () при Центральном университете Венесуэлы. Планировалось, что в этом здании будет размещаться главный офис Метрополитена Каракаса.

В 2003 году был предоставлен земельный участок под строительство, расположенный рядом с Площадью Венесуэлы, недалеко от географического центра Каракаса, в районе, где уже находилось много офисов и других значимых объектов.

Строительство началось в июле 2005 года; инвестиции в него превысили  долларов.

По проекту, здание имеет 16 наземных и 5 подземных этажей. В подземной части расположен выход на станцию метро Zona Rental; эта станция является важным пересадочным узлом, в котором пересекаются три линии метрополитена (L1, L3 и L4). Также на подземных этажах планировалась автостоянка на (приблизительно) 100 парковочных мест.

Строительство было завершено в 2008 году, однако это здание так и не было использовано в качестве офиса метрополитена.

Штаб-квартира СЕБИН 

В 2013 году была проведена реструктуризация в Боливарианской службе национальной разведки (СЕБИН), и неожиданно штаб-квартира этой спецслужбы разместилась в здании, изначально предназначавшемся для офиса метрополитена. После этого здание и получило своё второе название, под которым стало широко известно: La Tumba (Могила). Такое наименование связано с тем, что в этом здании содержались многие политические заключённые, арестованные после начавшихся в 2014 году протестов.

Подземная тюрьма 
Вместо автостоянки на подземных этажах этого здания разместилась подземная тюрьма. Камеры были сделаны без окон, размером два на три метра, с бетонными нарами, выкрашенными в белый цвет стенами, камерами видеонаблюдения и зарешеченными дверьми, расположенные таким образом, чтобы исключить контакты между заключёнными. В таких условиях многие тяжело заболевали, но им отказывали в лечении. Яркое освещение в камерах было постоянно включено, единственными звуками, которые могли слышать заключённые днями напролёт, был шум проходящих недалеко от здания поездов метро. В результате многие заключённые теряли чувство времени. Применялась также пытка охлаждением, порой ниже температуры замерзания. Свидания заключённых допускались, но посетители подвергались тщательному обыску с раздеванием догола.

Применение  и других видов пыток было обычным делом в этой подземной тюрьме, отчего некоторые заключённые совершали самоубийства, другие оговаривали себя, признавались в совершении преступлений, в которых их обвиняли (по сведениям NGO Justice and Process).

Примечания

Ссылки 
 La Tumba (The Tomb) — фильм о подземной тюрьме Ла Тумба (испанский язык, субтитры английские)

Штаб-квартиры
Административные здания
Тюрьмы Венесуэлы
Права человека в Венесуэле